Hilton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas J. Hilton
 Eric J. Hilton
 William Atwood Hilton